Maximilaan van Baden (1867 - 1929), vaak kortweg Max van Baden genoemd, zoon van Willem van Baden en Maria van Leuchtenberg
Maximiliaan van Baden (1933) (1933), zoon van Berthold van Baden en Theodora van Griekenland en Denemarken (1906-1969)